«Марымонт» () (A19) — 17-я станция Варшавского метрополитена. Открыта 29 декабря 2006 года в составе участка «Плац Вильсона» — «Марымонт» (в режиме челночного движения). С 20 марта 2008 действует в режиме нормальной эксплуатации. Расположена на перекрестке аллеи Ю. Словацкого, улиц Попелушко и шоссе Армии Крайовой. Расстояние до станции «Плац Вильсона» 860 метров.

Описание станции 
Двухэтажная станция - платформа и галерея (также, как и станция «Двожец Гданьски»). Платформа шириной 10 м и длиной 120 м расположена между путями. На станции действуют 4 торговые точки, банкоматы и туалеты. Интерьер отделан гранитом, сталью, стеклом и алюминием, преобладают серебристый и синий цвета. Вдоль галереи, на 37-метровой стену молодые художники будут представят свои работы, экспозиция будет меняться каждые два месяца.

Выходы

Станция расположена на пересечении улиц Словацкого и Попелушко, рядом с торговым центром Гала Маримонска. Выход с северной стороны направлен в сторону шоссе Армии Крайовой, оборудован лифтами. На обоих концах станции предусмотрены стационарные лестницы и эскалаторы. Проект станции — работы конструкторского бюро AiB, главный проектировщик Здислав Костржева, интерьер — работы Агнешки Садковской и Мирослава Духовского агентства 3A.

Последние приготовления к открытию

 28 ноября 2006 года на станции прошло тестирование системы пожарной сигнализации. Команда Муниципальной Государственной противопожарной службы в Варшаве заявила, что система работает должным образом и станция прошла все испытания без оговорок. 6 декабря 2006 года службы по эксплуатации и обслуживанию линии начали работы на станции.
 13 декабря 2006 года Комитет метрополитена принял от подрядчика станцию «Марымонт». 11 декабря был подписан протокол приемки туннеля В19.
 29 декабря 2006 года Управление строительства выдало разрешение на использование станции «Марымонт». В тот же день мэр Варшавы Х. Гронкевич-Вальц приняла решение о подключении станции в систему пассажирских перевозок.

Технические характеристики станции 
 Длина станции - 156 м.
 Ширина станции - 21 м.
 Глубина - 13,2 м ниже уровня земли.

История 
 Дата начала строительства - 9 апреля 2005 года.
 Дата завершения - 21 ноября 2006 года.
 Дата ввода станции для пассажирских перевозок - 29 декабря 2006 года.
 Стоимость строительства станций и тоннелей - 56 889 723 злотых.

Вблизи станции расположены:
торговый центр Гала Маримонска
Главная школа пожарной службы
Парк Каскад
Варшавское городское автобусное управление

Примечания

Ссылки 
 Станция на странице Варшавского метро 
 Схема расположения остановок транспорта возле станции «Марымонт» 

Станции Варшавского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2006 году